Příjmení Politzer, Pollitzer, Policzer nosí více různých osob:

 Adam Politzer (1835–1920) – rakouský lékař
 Hugh David Politzer (* 1949) – americký teoretický fyzik

Pollitzer 
 Adolf Pollitzer (1832–1900) – maďarský houslista židovského původu
 Gerson ben Moses Pullitz-Pollitzer († 1772) – moravský zemský rabín, pohřbený v Mikulově

Policer 
 Evžen Policer

Podobná příjmení 
 Pulitzer
 Joseph Pulitzer (1847–1911) – americký židovský novinář maďarského původu (Pulitzerova cena)
 Pullitzer